El Puig de Coma Negra és un cim de 1.555,6 m alt de la serra que separa les valls del Tec, a la Catalunya del Nord, i l'empordanesa de la Muga, a la del Sud, on fa de termenal entre els termes comunal de la Menera, del Vallespir, i municipals de Montagut i Oix, de la Garrotxa, i de Camprodon, del Ripollès (en territori de l'antic terme de Beget, també pertanyent a la Garrotxa).

Està situat al centre de l'extrem sud del terme de la Menera (és, de fet, el punt més meridional de la França continental), a l'extrem nord-oest de l'antic terme de Bassegoda i al nord-est del de Beget. És al sud-est del Cim de Bordellat.

Referències 

Muntanyes de Beget
Muntanyes de la Menera
Muntanyes de Montagut i Oix